Anonymous (engl. für ‚anonym, namenlos, ungenannt‘) bezeichnet:
 Anonymous (Band), Punk-Rock-Band aus Andorra
 Anonymous (Kollektiv), eine weltweit agierende Internet-Bewegung
 Anonymus (Film), Originaltitel Anonymous, Film von Roland Emmerich
 englisch Anonymus

Siehe auch:
 Anonymus (Begriffsklärung), Anonymität